

Geografia 
 Howells – comune degli Stati Uniti d'America, situato nello Stato del Nebraska, nella contea di Colfax

Persone 
 Herbert Howells (1892-1983) – compositore, insegnante e direttore d'orchestra inglese
 Ron Howells (1935-2014) – calciatore gallese
 Sarah Howells (...) – cantante britannica
 William Dean Howells (1837-1920) – scrittore e critico letterario statunitense